Wildvogel steht für:

 wildlebender Vogel, siehe Wildtier
 Christian Wildvogel (1644–1728), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wildvogel (Film), deutscher Film (1943)